Berkner ist der Familienname von

 Friedrich Berkner (1874–1954), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Pflanzenzüchter
 Kurt Berkner (1907–1938), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Lloyd Viel Berkner (1905–1967), US-amerikanischer Physiker

Berkner steht für:
 Berkner (Mondkrater)
 Berkner-Insel, größte antarktische Eiskuppel

Siehe auch:
 Bergner